Erotianus oder Erotianos ist der Name oder Teil des Namens folgender Personen:

 Erotianos (Grammatiker), im 1. Jahrhundert n. Chr. lebender griechischer Grammatiker und Verfasser medizinischer Schriften
 Publius Ragonius Erotianus, römischer Maler der Kaiserzeit, Name auf Grabstein